«Capitán Veneno» puede referirse a:

Literatura y cine 
 El Capitán Veneno (1881), novela de Pedro Antonio de Alarcón.
 Capitán Veneno (1943), película de Argentina dirigida por Henri Martinent.
 El Capitán Veneno (1951), película de España dirigida por Luis Marquina.